Heijningen, Nederlandse plaats in Noord-Brabant

Nederlandse personen:
 Eva van Heijningen, actrice
 Erik van Heijningen (acteur), acteur
 Erik van Heijningen (politicus), politicus
 Hans van Heijningen, activist en politicus
 Leo van Heijningen, advocaat

Zie ook
Heiningen